Illés János (?–?) író
 Illés János (1911–?) költő
 Illés János (1940–2009) Balázs Béla-díjas operatőr
 Illés János (1963) súlyemelő